Си́дней Смит:
 Смит, Сидней (1764—1840) — английский адмирал.
 Сидней Смит (1771—1845) — английский писатель и англиканский священник.
 Смит, Сидней (1908—1990) — английский профессиональный игрок в снукер.